Storing kan verwijzen naar:

Het slecht of niet functioneren van iets
 Storingsbeeld, een beeld dat wordt vertoond bij een onderbreking van een televisie-uitzending wegens technische problemen
 Lagedrukgebied

media
 Storing (tijdschrift), een muziektijdschrift
 Storing (hoorspel), een hoorspel

geologie
Afschuiving (breuk)
zijschuiving